Municipio de Southampton puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:

 Municipio de Southampton (Nueva Jersey)
 Municipio de Southampton (condado de Bedford, Pensilvania)
 Municipio de Southampton (condado de Cumberland, Pensilvania)
 Municipio de Southampton (condado de Franklin, Pensilvania)
 Municipio de Southampton (condado de Somerset, Pensilvania)
 Municipio de Lower Southampton (condado de Bucks, Pensilvania)
 Municipio de Upper Southampton (condado de Bucks, Pensilvania)